Herrenes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2012 blev afviklet den 19. september 2012 omkring Limburg, Holland.

Verdensmesteren i enkeltstart ved VM i landevejscykling 2011 i København, Danmark, Tony Martin genvandt verdensmesterskabet.

Resultat

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officielle side

Enkeltstart (mænd)